Ruslan Honcharov, né le  à Odessa est un patineur ukrainien. Sa partenaire en danse sur glace est son épouse Olena Hrushyna.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique ukrainien
Naissance en janvier 1973
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Naissance à Odessa
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Médaillé de bronze olympique ukrainien